Горошек — крупный род цветковых растений семейства Бобовые.
 Горошек (узор) – рисунок в крапинку, как правило, на текстиле, керамике и других материалах.
 Горошек, Павел Антонович (1925—1994) — советский военный, Герой Советского Союза, подполковник запаса.

См. также